Baird Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baird Mountain (Alaska)
 Baird Mountain (Missouri)
 Baird Mountain (Buncombe County, North Carolina)
 Baird Mountain (Watauga County, North Carolina)
 Baird Mountain (Washington)

Siehe auch:
 Baird Mountains, Gebirgszug in Alaska